Лос Азулитос има више значења:

 Лос Азулитос (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Азулитос, Каса Бланка (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Азулитос (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Азулитос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику